MADtv – serie televisiva di sketch comici statunitense
 MAD TV – rete televisiva cipriota
 MAD TV – rete televisiva greca
 Mad TV – videogioco manageriale del 1991 per Amiga